Muziek
 The house that Jack built (Alan Price), een single uit 1967 van de Engelse muzikant Alan Price
 The House That Jack Built (Aretha Franklin), een single uit 1968 van de Amerikaanse zangeres Aretha Franklin
 The House That Jack Built (Jesca Hoop), een muziekalbum uit 2012 van de Amerikaanse zangeres Jesca Hoop
Film
 The House That Jack Built (1900), een Britse korte stomme film uit 1900
 The House That Jack Built (1903), een Amerikaanse korte stomme film uit 1903
 The House That Jack Built (1911), een Amerikaanse korte stomme film uit 1911
 The House That Jack Built (1913), een Amerikaanse korte stomme film uit 1913
 The House That Jack Built (1939), een Amerikaanse korte animatiefilm uit 1939
 The House That Jack Built (2009), een Amerikaanse horrorfilm uit 2009
 The House That Jack Built (2013), een Amerikaanse film uit 2013
 The House That Jack Built (2018), een psychologische horrorfilm uit 2018, geregisseerd door Lars von Trier
Televisie
 The House That Jack Built (televisieserie uit 1977), een Britse televisieserie uit 1977
 The House That Jack Built (televisieserie uit 2002), een Britse televisieserie uit 2002
 The House That Jack Built (The Avengers), een aflevering uit de Britse televisieserie The Avengers
 The House That Jack Built (Profiler), een aflevering uit de Amerikaanse televisieserie Profiler
 The House That Jack Built (SeaChange), een aflevering uit de Australische televisieserie SeaChange
 The House That Jack Built (The Wonder Years), een aflevering uit de Amerikaanse televisieserie The Wonder Years